Schlacht an der Leitha  steht für:
 Schlacht an der Leitha (1146), Markgraf Heinrichs II. von Österreich Niederlage gegen die Ungarn
 Schlacht an der Leitha (1246), Herzog Friedrich II. Sieg über Ungarn unter Béla IV.